Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 29-es, továbbá 29A, 29B, 29C, 29E, 29Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 29-es busz (Baja)megszűnt

29-es busz (Budapest)
29A busz (Budapest, 1938–1941, 1943–1944)megszűnt
29B busz (Budapest, 2017)megszűnt
29Y busz (Budapest, 1969–1976)megszűnt

 29-es busz (Debrecen)megszűnt
 29A busz (Debrecen)megszűnt

29-es busz (Dunaújváros)

 29-es busz (Győr)

29-es busz (Kecskemét)

 29E busz (Nyíregyháza)

29-es busz (Miskolc)

29-es busz (Pécs)
29Y busz (Pécs)megszűnt

29-es busz (Székesfehérvár)

29A busz (Szombathely)
29C busz (Szombathely)